El topónimo Villagonzalo puede hacer referencia los siguientes municipios españoles:

 Villagonzalo, en la provincia de Badajoz (Extremadura).

Castilla y León 
 Villagonzalo de Coca, en la provincia de Segovia.
 Villagonzalo de Tormes, en la provincia de Salamanca.
 Espinosa de Villagonzalo, en la provincia de Palencia.

Provincia de Burgos 
 Villagonzalo Pedernales. 
 Villagonzalo-Arenas.